Clearwater County kan henvise til:

 steder
Navne på nogle counties i Nordamerika:

 I Canada:
 Clearwater County, Alberta
 I USA
 Clearwater County, Idaho
 Clearwater County, Minnesota

 skibe
 USS Clearwater County (LST-602), en US-Navy landsgangsskib